Rajd Finlandii 1986 (36. Rally of the 1000 Lakes) – 36 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 5-7 września. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1986. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Finlandia
1986
1986 w Finlandii
Sport w Jyväskylä